VOI steht für:
 Variant of Interest („Variante von Interesse“) des SARS-CoV-2-Virus, siehe SARS-CoV-2
 Verband Organisations- und Informationssysteme
 Verwaltungsoberinspektor
 Voice of India, hindu-nationalistisches indisches Verlagshaus
 Voice of Indonesia („Stimme Indonesiens“), Auslandsdienst des indonesischen staatlichen Rundfunks Radio Republik Indonesia
 Volaris (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft

VÖI steht für:
 Verband Österreichischer Ingenieure

Voi steht für:
 Voi, Stadt im Subcounty Voi, Taita-Taveta County, Kenia
 Voi (Subcounty), Subcounty in Taita-Taveta County, Kenia
 Voi (Fluss), Fluss in Kenia
 einen E-Scooter-Verleih, siehe E-Scooter-Verleihsystem #Voi

Voi Voi steht für:
 Voi Voi, Lied (1960) von Nora Brockstedt als norwegischer Beitrag zum Eurovision Song Contest 1960

Abkürzung